Eklöf ist der Familienname folgender Personen:

 Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer (1954–2015), schwedische Modellbauerin, die behauptet, mit der Berliner Mauer verheiratet zu sein
 Ejnar Eklöf (1886–1954), schwedischer schwedischer Komponist, Organist und Gesangslehrer
 Nils Eklöf (1904–1987), schwedischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 Verner Eklöf (1897–1955), finnischer Fußball- und Bandyspieler und Nordischer Kombinierer